Огюст Жан Батист Виншон (; 5 августа 1789, Париж — 16 августа 1855, Бад-Эмс, герцогство Нассау) — французский художник.

Биография 
Уроженец Парижа. Учился живописи у художника Джоаккино Джузеппе Серанджели. В 1813 году выиграл Римскую премию II степени, а в 1814 году — Римскую премию I степени, благодаря чему смог за государственный счёт отправиться в Рим, где проживал вместе с другими французскими художниками на вилле Медичи. 

Во времена Первой Империи, Виншон и Николя Госсе написали для Лувра несколько сцен на античный сюжет по мотивам помпейских фресок.

В 1816–1817 годах французский дипломат граф де Блакас организовал реконструкцию церкви Сантиссима-Тринита-дей-Монти, расположенной в Риме рядом с виллой Медичи. Работы были поручены обладателям Римской премии, включая Виншона, Жана Огюста Доминика Энгра, Анри Жозефа де Форестье, Леона Пальера, Франсуа Эдуара Пико, Жана Ало и Жан-Батиста Тома.

По возвращении из Италии, Виншону было предложено украсить серией фресок одну из часовен в парижской церкви Сен-Сюльпис, что он и исполнил.

Во время реставрации Бурбонов (1815–1830) и Июльской монархии (1830–1848) Виншон считался одним из представителей художественного направления «Juste milieu» («Золотая середина»), к которому также относят Жозефа Дезире Кура, Ораса Верне, Шарля Эмиля Калланда де Шампмартена и Ари Шеффера. Этао направление находилось между художниками-классиками, такими, как Огюст Кудер, и художниками-романтиками, такими как Эжен Делакруа. 

В 1827 году Виншон стал кавалером ордена Почётного легиона.

В период с 1833 по 1835 год Виншон создал большую по размерам картину, посвящённую выступлению политика Буасси д’Англа во время Прериальского восстания. Картина была написана в рамках конкурса на украшение зала заседаний новой Палаты депутатов в Бурбонском дворце. Виншон не выиграл конкурс и картина никогда не выставлялась в Бурбонском дворце, однако, в 1838 году она была приобретена магистратом города Анноне, и с тех пор украшает зал регистрации браков местной ратуши. 

Другая огромная картина Виншона на революционный сюжет сегодня хранится в музее Французской революции в Визии. Также Виншон расписал гризайльями здание парижской биржи (Броньярский дворец).

В 1848 году Виншшон  изобразил короля Луи Филиппа со свитой, посещающим одну из галерей Версаля, чтобы увидеть, как статуя Жанны д’Арк выглядит при свете факелов. Эта картина, в свою очередь, сейчас тоже хранится в Версале. 

Кроме крупных общественных заказов, Виншон писал исторические картины, а также работы на злободневный сюжет. Так, пользуется известностью его картина, посвящённая Самофракийскому холокосту — истреблению турками греческого населения острова Самофракия в ходе войны за Независимость Греции.

Огюст Виншон скончался на водах в немецком курортном городе Бад-Эмс, в герцогстве Нассау, но был похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез (37-й дивизион). Известный драматург Камиль Дусе выступил с речью на его похоронах.

Галерея

Литература 
 Jules Moiroux, Le cimetière du Père Lachaise, Paris, S. Mercadier, 1908 
 Adlam, Carol; Simpson, Juliet. Critical Exchange: Art Criticism of the Eighteenth and Nineteenth Centuries in Russia and Western Europe. 
 Blix, Goran. From Paris to Pompeii: French Romanticism and the Cultural Politics of Archaeology. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-0130-7
 Boime, Albert. Art in an Age of Counterrevolution, 1815-1848. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-06337-9
 Boime, Albert. Art in an Age of Civil Struggle, 1848-1871. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-06342-3
 Boissy d'Anglas, Hélène. François Antoine de Boissy d'Anglas: Biographie. Editions L'Harmattan. ISBN 978-2-296-16983-8
 CéCédille. Boissy d'Anglas à la Convention (1er prairial an III). Diacritiques.
 Champlin, John Denison; Perkins, Charles Callahan (1892). Cyclopedia of Painters and Paintings. C. Scribner's sons. ISBN 9780804605359
 Gabet, Charles (1834). «Vinchon (Auguste-Jean-Baptiste)». Dictionnaire des artistes de l'école française au XIX°siècle. 
 Higonnet, Patrice L. R. Paris: Capital of the World. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03864-6
 Lehning, James R. The Melodramatic Thread: Spectacle and Political Culture in Modern France. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-11701-4
 Le Quérard (1856). Le Quérard: archives d'histoire littéraire, de biographie et de bibliographie françaises : complément périodique de la France littéraire. Au Bureau du Journal.
 Les obseques de M. Auguste Vinchon. 1855. 
 Miller, Asher Ethan (2013). The Path of Nature: French Paintings from the Wheelock Whitney Collection, 1785–1850. Metropolitan Museum of Art. ISBN 978-1-58839-484-2
 Spector, Jack J. The Murals of Eugène Delacroix at Saint-Sulpice. Rutgers University Press. ISBN 978-0-271-00408-2

Примечания 

Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции